Evaristo Carriego puede hacer referencia a:
Evaristo Carriego (poeta), cuyo nombre era Evaristo Francisco Estanislao Carriego: (1883-1912) o a sus ascendientes conocidos en la bibliografía argentina como Evaristo Carriego:
Nicanor Evaristo Carriego Ramírez: (1857-1909), padre del poeta, fue escribano y estanciero;
Evaristo Carriego (político), cuyo nombre era José Evaristo Carriego de la Torre, (1828-1908) abuelo del poeta, colaborador de Justo José de Urquiza;
Evaristo Carriego (militar), cuyo nombre era José Evaristo Carriegos Godoy: (1791-1836) bisabuelo del poeta, coronel, colaborador de Francisco Ramírez y gobernador de Corrientes y firmante de la Constitución Argentina de 1826.
Evaristo Carriego (periodista) periodista de Argentina.
También puede hacer referencia al ensayo de Jorge Luis Borges titulado:
Evaristo Carriego